Adam Popowicz 
 Adam Paweł Popowicz 
 Alosza Popowicz 
 Darek Popowicz
 Eugeniusz Popowicz